Un planificateur de tâches est un programme informatique permettant de planifier l'exécution automatique et périodique de tâches (commandes, scripts, programmes).

Par exemple, vider la corbeille tous les dimanches à midi, vérifier la disponibilité de mises à jour toutes les semaines, etc.

Selon le système d'exploitation, il peut s'agir de :

 cron, sous GNU/Linux et Mac OS X
 Planificateur de tâches (), sous Windows

Logiciel utilitaire